Björn Rosengren ist der Name folgender Personen:

* Björn Rosengren (Politiker) (* 1942), schwedischer Politiker
 Björn Rosengren (Manager) (* 1959), schwedischer Manager